Трепов () — російське прізвище.

 Трепов Федір Федорович — генерал-губернатор Подільської та Київської губерній.
 Трепов Дмитро Федорович — петербурзький генерал-губернатор.